Naskrecki ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimierz Naskręcki (* 1938), polnischer Ruderer
 Piotr Naskrecki (* 1966), polnisch-US-amerikanischer Entomologe, Autor, Naturfotograf und Naturschützer
 Ryszard Naskręcki (* 1958), polnischer Physiker